Olof Hermelin kan syfta på:

* Olof Hermelin (1658–1709), svensk professor, rikshistoriograf, statssekreterare och diplomat
 Olof Hermelin (1827–1913), landskapsmålare, fornforskare och författare